Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto Mexicano Telcel 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler bzw. drei Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 24. bis 25. Februar stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 53 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Acapulco